Евангели́на, Эванджели́на, Эванхелина — женское имя, происходящее от латинского слова evangelium (Евангелие).

Имя 
  (1865—1950) — британская ,  (1934—1939).
  (1877—1970) — кубинская мятежница, участница Война за независимость.
 Лилли, Эванджелин (род. 1979) — канадская актриса.
 Маскарди, Эванхелина (род. 1977) — аргентино-итальянская гитаристка и лютнистка.
  (род. 1946) — аргентинская актриса.
 Соса, Эванхелина (род. 1969) — мексиканская актриса.
  (1907—1996) — американская писательница.
 Элисондо, Эванхелина (1929—2017) — мексиканская актриса, певица и художница.

Вымышленные персонажи
 Евангелина — персонаж мультсериала «Вакфу».
 Евангелина Атанасия Кэтрин МакДауэлл — персонаж манги Negima!: Magister Negi Magi.

Искусство 
Фильмы
 Эванджелина — Канада, 1913.
  — США, 1919.
  — США, 1929.
  — Канада, 2013.

Мюзиклы
  — 1874 года.
  — 1999 года.

Прочее
  — эпическая поэма (1847) Генри Лонгфелло.

Иванджелин 
 Иванджелин — приход в штате Луизиана (США).
  — тауншип в штате Мичиган (США).

Evangeline 
 Evangeline — музыкальный альбом (1981) Эммилу Харрис.
  — песня (1993) группы Cocteau Twins.

Прочее 
  — пассажирский поезд, курсировавший между городами Ярмут и Галифакс (Новая Шотландия, Канада) с 1956 по 1990 год.

См. также 
 
 Ева
 Ангелина
 Лина

Примечания